Мелнэзерс () — топоним Латвии:
 Мелнэзерс — озеро в Райскумской волости;
 Мелнэзерс — озеро в Индрской волости;
 Мелнэзерс — озеро в Гаркалнской волости.